Манкин — русская фамилия; имеет женскую форму Манкина.
 Манкин, Бржан (1900—1939) — советский партийный и государственный деятель.
 Манкин, Валентин Григорьевич (1938—2014) — советский яхтсмен, трёхкратный олимпийский чемпион

Другое:
  — храм раи.